Imran Khan – attore pakistano
 Imran Khan – calciatore indiano
 Imran Khan – politico pakistano